Кеш () — англомовне прізвище з шотландськими коренями.

 Ая Кеш (; 1982) — американська акторка.
 Джонні Кеш (; 1932—2003) — американський співак, автор пісень, музикант.
 Джун Картер Кеш (, уроджена ; 1929—2003) — американська співачка в стилі кантрі, авторка пісень, кіноакторка, дружина співака Джонні Кеша.
 Корнеліус Кеш (; 1952) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиції важкого форварда.
 Пет Кеш (; 1965) — австралійський тенісист.
  (; 1938—1995) — американська акторка і співачка.
 Свін Кеш (; 1979) — американська баскетболістка, олімпійська чемпіонка (2004, 2012).

Примітки